A Fonte da Moura Encantada, Fonte do Crasto ou ainda Fonte do Castro é uma fonte antiga situada a nascente da Estrada Nacional 13 na freguesia de Navais no município da Póvoa de Varzim em Portugal.

Outrora, a água da fonte era usada para celebrar missas, o povo atribuía-lhe lendas e virtudes mágicas, desde uma junta de bois de ouro que ali aparecia até bruxas que ali se penteavam durante a noite.

A fonte situa-se a algumas dezenas de metros, abaixo do outeiro do antigo Castro de Navais, um povoado castrejo. A fonte será bastante antiga, claramente romanizada, apenas pode-se supôr que terá sido usada na época castreja. A fonte está associada à divindade pagã Moura encantada e não com o povo mouro.

Ver também 
 Fontes de São Pedro de Rates
 Moura encantada

Navais
Património edificado na Póvoa de Varzim